Xenofón může být:
 Xenofón z Athén – starořecký historik, filosof a vojevůdce
 Xenofón z Efesu – starořecký spisovatel
 Xenofón Zolotas (1904–2004) – řecký politik, premiér Řecka 1989–1990

Související 
 Xenofanés